Byssophoropsis is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Byssophoropsis undulata

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht